Південнокорейський чоловічий гурт BtoB випустив чотири студійні альбоми, два збірники, чотирнадцять мініальбомів і тридцять один сингл. Гурт був створений корейською розважальною компанією CUBE Entertainment у 2012 році та складається з шести учасників. Перший великий реліз гурту, мініальбом Born to Beat, вийшов 21 березня 2012 року.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Мініальбоми

Сингли

Інші пісні в чартах

Саундтреки

Співпраця

Музичні кліпи

Примітки

Посилання 

BtoB
BtoB